Die Formel-3000-Saison 1995 war die 11. Saison der Formel 3000. Sie begann am 7. Mai 1995 in Silverstone und endete am 15. Oktober 1995 in Magny-Cours. Insgesamt wurden acht Rennen gefahren. 1995 war die letzte Saison, in der die Teams unterschiedliche Chassis und Motoren verwenden durften. Den Meistertitel der Fahrer gewann Vincenzo Sospiri, dessen Team Super Nova Racing den Meistertitel der Teams gewann. Das letzte Saisonrennen in Magny-Cours wurde vom tödlichen Unfall des Brasilianers Marco Campos überschattet. Es war der erste und einzige tödliche Unfall in der Geschichte der Formel 3000.

Starterfeld

Rennen 
Es fanden acht Rennen statt. Die Rennen in Barcelona, Hockenheim, Spa-Francorchamps und Estoril wurden im Rahmenprogramm der Formel 1 ausgetragen.

Wertungen

Fahrerwertung

Teamwertung 

1 Marco Campos verunglückte beim Rennen in Magny-Cours tödlich. Er kollidierte in der letzten Runde mit Thomas Biagi und wurde noch als Zehnter gewertet.

Formel-3000-Saison
Motorsportsaison 1995